Нарт:
 «» — название ряда футбольных клубов.
 Нарт — село, Ардонский район, Северная Осетия, Россия.
 Нарт — охраняемая лесная зона на юго-востоке Польши.